Шлейер (нем. Schleyer) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Шлейер, Иоганн Мартин (1831—1912) — немецкий католический священник, создатель языка волапюк.
 Шлейер, Пётр (1810—1862) — католический богослов.
 Шлейер, Эрих (; 1940—2021) — немецкий актёр.

Примечания